

Geografia
 Prefettura di Shiga – prefettura giapponese con capoluogo a Ōtsu

Persone
 Kiyoshi Shiga – batteriologo giapponese
 Kojiro Shiga – lottatore giapponese
 Masashi Shiga – ex cestista giapponese
 Naoya Shiga – scrittore giapponese